Десульфурация (от де… и  — сера), обессе́ривание — физико-химические процессы, способствующие удалению серы из расплавленного металла.

 Десульфурация сплавов железа
 Десульфурация медных и никелевых сплавов